Кілій () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Валя-Урсулуй.
 Кілій () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Міоареле.
 Кілій () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Добрун.